Carl Sjögren eller Carl Sjögreen kan syfta på: 

 Carl Sjögren (kompositör) (1799–1877), svensk tonsättare
 Carl Sjögren (sångare) (1854-1931), svensk skådespelare och sångare
 Carl Sjögren (politiker) (1869–1947), svensk socialdemokratisk riksdagsman
 Carl Sjögren (präst) (född 1959), domprost i Skara 2013–2018
 Carl A:son Sjögreen (1868–1958), svensk general